Sapuyes kan syfta på:

Colombia 

 Sapuyes (kommun), Nariño, 
 Sapuyes (ort), Nariño,